Brian Shaw peut désigner :
  (1930-1993), entraîneur canadien de hockey sur glace ;
  (1931-2011), joueur anglais de rugby à XIII ;
 Brian Shaw (1966-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Brian Shaw (1982-), homme fort américain.

Voir aussi 
 Brian Shawe-Taylor (1915-1999), pilote anglais de course automobile ;
 Bryan Shaw (1987-), joueur américain de baseball.